PPD est un sigle pouvant signifier :
PostScript Printer Description, un format de données, en informatique ;
 Privilège de prêteur de deniers, sigle utilisé par les praticiens du droit immobilier en France ;
 Pharmaceutical Product Development, une entreprise américaine de sous-traitance pharmaceutique dans la recherche et des fonctions associés ;
 le paraphénylènediamine, diamine aromatique ;
 le protopanaxadiol, composant organique du ginseng ;
 PPD, caricature en marionnette de PPDA (Patrick Poivre d'Arvor, le présentateur-vedette de TF1) dans Les Guignols de l'info ;
 le pistolet-Poulemiot Degtiareva, pistolets mitrailleurs soviétiques déclinés en PPD 34, PPD 38 et PPD 4 ;
 les protocoles post-détection, série de mesures envisagées en cas de détection d'une forme de vie extraterrestre intelligente ;
 les pixels par degré, une unité de mesure de la résolution des écrans relative à la distance de vision.

Partis politiques 
Parti pour la démocratie (Chili) ( : Partido por la Democracia), parti politique chilien
Parti populaire démocrate ( : Partido Popular Democrático), parti politique portoricain
 Parti populaire démocratique ( Partido Popular Democrático) : ancien parti portugais devenu le Parti social-démocrate (Portugal)
 Partito popolare democratico svizzero, dénomination italienne du Parti démocrate-chrétien suisse)